Mamood ist der Name von

 Mamood (Wahlkreis), Wahlkreis in Muthukulam Grama panchayat, Kerala, India
 Akrom Mamood (thailändisch อัครอม ม่าหมู, * 2002), thailändischer Fußballspieler
 Ricardo Mamood-Vega (* 1958), argentinischer Schauspieler

 Mamood Amadu (* 1972), ghanaischer Fußballspieler